Csehország
 Skály, település a  Dél-csehországi kerület Píseki járásában
 Skály, település a  Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában